Die Liste der Spieler von Tampa Bay Mutiny umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Tampa Bay Mutiny während dessen Teilnahme an der Major League Soccer zwischen 1996 und 2001  mindestens einen Einsatz in diesem Wettbewerb absolviert haben. 

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. 
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für Tampa Bay Mutiny absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für Tampa Bay Mutiny erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für Tampa Bay Mutiny absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für Tampa Bay Mutiny erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit beim Tampa Bay Mutiny in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

Tampa Bay Mutiny Spieler
Tampa Bay Mutiny
Fussballspieler Tampa Bay Mutiny